

Швейкі — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Швейкі — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства